Malva, a mályva növénynemzetség latin neve
Malva vagy Malwa, történelmi régió Közép-Indiában
Malva, község Spanyolországban, Zamora tartományban
Malva, ókori dák település, később Romula néven város a római birodalom Dacia provinciájában; manapság Reșca falu áll a helyén Romániában, Olt megyében
Malva, 1924-es német némafilm
Malva, 1957-es szovjet film Makszim Gorkij műve alapján
Malva, 1968-as magyar tévéfilm

Hasonló
1072 Malva, aszteroida